Příjmení Hlavica nosí více různých osobností:

 Emil Hlavica (1887–1952) – český sochař a grafik
 František Hlavica (1885–1952) – akademický malíř, ilustrátor a profesor VUT v Brně
 Lukáš Hlavica (1965) – český herec, syn Miloše
 Marek Hlavica (1961) – český novinář a zpěvák, syn Miloše
 Miloš Hlavica (1933) – český herec a malíř, bratr Pavla
 Pavel Hlavica – operní pěvec, bratr Miloše
 Rudolf Hlavica (1897–1971) – český sochař

Související články 
 Hlavice
 Hlava

Externí odkazy